Sunita Devi, maçonne indienne, lauréate du prix Nari Shakti Puraskar.
 Sunita Devi, modèle indien.